Ла-Совта́-сюр-Лед () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південь від Парижа, 115 км на схід від Бордо, 31 км на північ від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 234 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 651,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Совта-сюр-Лед на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Совта-сюр-Лед на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна